Simon Ágnes (1935–2020) világbajnok asztaliteniszező
 Simon Ágnes (1974) sífutó, tájfutó
 Simon Ágnes (1974) kémikus, kémiatanár, kutató